Sarritor är ett släkte av fiskar. Sarritor ingår i familjen pansarsimpor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pansarsimpor
Sarritor